Tatiana (; romanizat Tatiana cu variantele Tatianna, Tatijana și Tateyanna) este un nume slav derivat din numele latin Tatianus. Forma scurtă a numelui este Tania (). Astăzi numele este folosit cu precădere în Rusia, Belarus și Ucraina.

Creștinism 
 Sfânta Tatiana, martir creștin din secolul al III-lea

Regalitate 
 Prințesa Tatiana Constantinovna a Rusiei (1890-1979), fiica Marelui Duce Constantin Constantinovici al Rusiei
 Marea Ducesă Tatiana Nicolaevna a Rusiei (1897-1918), fiica Țarului Nicolae al II-lea al Rusiei

Alte personalități 
 Tatiana Nicolescu, critic și traducător român
 Tatiana Stepa, cântăreață română de muzică folk
 Tatiana Iekel, actriță română de teatru
 Tatiana Afanasieva, matematician rus
 Tatiana Sorokko, supermodel rus

Personaje 
 Tatiana Larina, personaj din Evgheni Oneghin de Aleksandr Pușkin